Hartlberg ist der Name folgender Orte:

 Hartlberg (Gemeinde Waldzell), Ortschaft und Katastralgemeinde von Waldzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Hartlberg (Gemeinde Feldbach), Ortsteil von Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Hartlberg (Gemeinde Kapfenstein), Ortsteil von Kapfenstein, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark